Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1976.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Verbandsorgan des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 20. Jahrgang (1976), Heft 4 (fälschlicherweise mit 21. Jahrgang bezeichnet) 

1976
Tennisturnier 1976